Такмичења у рукомету за жене на Олимпијским играма у Пекингу 2008. одржано је у периоду од 9. августа до 24. августа. Утакмице су игране у Олимпијском спортском центру Гимназијум.

Први пут је на рукометном турниру за жене на Олимпијским играма играло 12 репрезентација. Репрезентације су биле подељене у две групе по шест екипе. У групама се играло по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Петопласирани и шестопласирани ннису играли за пласман него су заузели од 9-12 места према постигнутим резултатима у групи. Остале екипе иду у четвртфинале. 

У четврфиналу парови су били састављени: А1:Б4, А3:Б2, А2:Б3, А4:Б1. Победници првог и другог пара играли су у првом полуфиналу, а победници друга два пара у другом. Поражене екипе су се на исти начин бориле за пласман од 5 до 8 места. 

За турнир су се пласирале следеће репрезентације:

Жреб 

Жреб за састав група је обављен 16. јуна 2008.. По две екипе су подењене по шеширима тако да приликом жребања екипе из истог шешира морају бити у различитим групама.

После завршеног жреба групе изгледају овако

Групе

Група А

Табела групе А

Група Б

Табела групе Б

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмице за пласман

Коначан пласман

Најбољи тим 
 Голман:  Катрине Лунде Харалдсен
 Леви крило:  Оршоја Вертен
 Леви бек:  Људмила Постнова
 Средњи бек:  О Сенг-Ок
 Десни бек:  Ирина Близнова
 Десно крило:  Рамона Мајер
 Пивот:  Елсе-Марте Серли-Либек
<small>Chosen by team officials and IHF experts: IHF.info

Листа стрелаца

Састави екипа победница

Види још 
 Рукомет на Олимпијским играма

Спољашње везе 
 Пекинг 2008.
 Међународна рукометна федерација|ИХФ
 Европска рукометна федерација|ЕХФ
 Квалификације у рукомету за ОИ 2008, жене 

Рукомет на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.